Вандре́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний схід від Нанта, 29 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 585 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1566,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Вандренн на сайті французького Національного інституту географії
 Вандренн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вандренн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вандренн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандренн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея